Еміль Борель (; 1871—1956) — французький математик.
 Борель Петро Федорович (1829—1898) — російський літограф і живописець-аквареліст.
 Петрюс Борель (1809—1859) — французький поет, перекладач.
 Феліче Борель (; 1914—1993) — італійський футболіст.
 Яннік Борель (; 1988) — французький фехтувальник (шпага), олімпійський чемпіон (2016).

Інше 
 16065 Борель (16065 Borel) — астероїд головного поясу, відкритий 11 вересня 1999 року.
Французькі прізвища